Ajmer (stad), een stad in het district Ajmer in de Indiase deelstaat Rajasthan
 Ajmer (district), een district in de Indiase staat Rajasthan
 Ajmer (regio), een historische Radjastaanse regio
 Fort Ajmer, een kasteel dat diende als verblijfplaats van de keizers in Ajmer, de hoofdstad van het Mogolrijk